Ро́на (, [ʁon] , , ) или Рода́н (, , ) — река в Швейцарии и Франции. Длина — 812 км (из них 545 — по территории Франции), площадь бассейна — 95 590 км². Средний расход воды — 1780 м³/с, что является одним из наибольших показателей у рек Средиземноморья.

Общая информация 

Исток реки находится в Швейцарском кантоне Вале на Ронском леднике в Лепонтинских Альпах, на высоте 1753 м. Поначалу Рона течёт главным образом на юго-запад, протекая в верховье через Женевское озеро, затем, миновав Лион, поворачивает на юг, проходя через Ронскую низменность, достигает Лионского залива Средиземного моря. В устье образует дельту с двумя рукавами к западу от Марселя. Площадь дельты превышает 12 тыс. км².

Название и этимология 
Название происходит от Родан (). На галльском река называлась *Rodonos или *Rotonos (от праиндоевропейского корня *ret- «бежать, катиться»).

Река представляется в образе своенравного мифического мужчины по имени Рон.

Река Сона впадает в Рону у порта Лион и считается спокойной, более покладистой рекой. Эта река представлена мифической женщиной по имени Сона.

Рон и Сона, как мужчина и женщина, часто изображаются французами в скульптурах на памятниках, мостах и у прочих зданий вместе (особенно в Лионе), в том числе на одном из мостов через реку.

Притоки Роны 

Основные притоки Роны —
 Эн (правые)
 Сона (правые), с Ду (левые)
 Ардеш (правые)
 Гардон (правые)
 Дюранс (левые), с Вердон (левые)
 Изер (левые)
 Дром (левые)

Города на Роне 
На берегах Роны расположены города: Бриг, Сьон, Мартиньи, Женева (в Швейцарии), Лион, Валанс, Монтелимар, Авиньон, Арль (во Франции).

Судоходная Рона 

Река Рона от порта Лион, от слияния рек Сона до порта Сент-Луи-ду-Рон является судоходной частью реки для речных и небольших морских судов: от Лиона до Арля проводятся суда, в том числе и морские суда, с осадкой 3,20 метра (иногда проводятся суда с осадкой 3,26 метра); от порта Арль до Порт Сант Луи ду Рон глубины 4 метра позволяют проводить суда с большей осадкой.

Расстояние от уровня реки до самого низкого моста на судоходной Роне — 5,96 метров. «Air draft», или «воздушная осадка» судна (максимальное возвышение судна над уровнем воды в реке) должна быть на 10 сантиметров (как минимум) меньше (обычно 5,85 см).

Судоходной река стала благодаря построенной системе шлюзов и обводных каналов реки Рона.

Всего 13 шлюзов, которые постепенно поднимают суда от уровня моря до отметки 162 метра выше уровня моря (порт Лион). Большинство шлюзов Роны совместно с плотинами (дамбами) и исполняют роль мостов через реку или канал. Шлюз Порт Сант Луи находится у города Порт Сант Луи ду Рон и связывает судоходную реку Рона с каналом Порт Сант Луи, который имеет выход к Лионскому заливу в Средиземном море.

Выше Лиона по реке Рона могут подниматься только речные суда. Для таких судов судоходство возможно ниже устья реки Эн.

Рона и её притоки соединены каналами с Рейном, Мозелем, Маасом, Сеной, Луарой. В обход дельты Роны проведён канал от Арля до Марселя.

Список шлюзов реки Рона от Лиона до выхода в Средиземное море.

Мосты и паромные переправы Роны 

Сама река является транспортной артерией Франции. Этот водный путь пересекает множество железнодорожных и автомобильных дорог, мостов. До сих пор осталось несколько паромных переправ.

 — украшение реки, особенно в Рождественские и Новогодние дни, когда часть мостов и шлюзов освещены.

Большинство шлюзов Роны совместно с плотинами (дамбами) исполняют роль мостов через реку или канал.

Рона и электроэнергия 
Это один из источников получения электроэнергии для населённых пунктов и предприятий расположившихся вдоль реки.

На Роне построен каскад ГЭС.

Вдоль берегов Роны и её притоков стоят АЭС и центры по изучению атомной энергетики.

АЭС «Маркуль» — первая атомная электростанция Франции, была запущена в эксплуатацию в 1956 году. Последний реактор «Феникс» был закрыт в 2010 году.

Вдоль реки установлены ветряные электростанции.

Промышленные предприятия Роны 
Разновидность и количество промышленных предприятий вдоль Роны огромно.

Порты Роны 
Часто порт или причал на реке носит имя рядом находящегося города, кантона или деревни. Но не всегда порт расположен в черте города.

Экология и радиоактивное загрязнение 
Реку Рона и её приток Сона обслуживают, оснащают и укрепляют берега разные компании. На реке Сона взяли за правило не укреплять берега бетоном и цементом, а также поменьше использовать камней для укрепления берегов.

У берегов Роны много атомных электростанций и предприятий, загрязняющих окружающую среду. В связи с аварийным сбросом с атомных электростанций, лов рыбы в реке Рона южнее Лиона запрещён и карается штрафом в южной части реки.

Вечером 8 июля 2008 года на ядерной электростанции и центре переработки ядерных отходов в 40 км от Авиньона, произошел разлив 30 кубометров жидкости с необогащенным ураном. Жидкость попала в две близлежащие реки. Власти скрывали происшествие от населения около 12 часов, после чего призвали не пить воду из рек и не есть пойманную там рыбу.

12 сентября 2011 года на АЭС «Маркуль» во Франции произошёл взрыв. Как минимум один человек погиб, четверо пострадали и ещё один пропал без вести. ЧП произошло в 13:45 по московскому времени. Взорвалась одна из печей на площадке для хранения радиоактивных отходов. На территории АЭС возник пожар.

Сельскохозяйственная Рона 

Сельскохозяйственное значение Роны разнообразно. Река и её каналы орошают земли.  — отдельная экскурсионная программа с посещением дегустационных залов. Апелласьон Долина Роны () является контролируемым по месту происхождения (AOC). Пастбища вдоль реки используются для домашних животных.

Из-за сбросов атомных электростанций лов рыбы запрещён в южной части реки и карается большим штрафом. Не рекомендуется употреблять в пищу рыбу выловленную и в северной части реки до города Лиона.

Культурно-исторические объекты Роны 

Мосты, шлюзы, плотины, берега реки и каналов, промышленные предприятия, электростанции, виноградники с организованной для туристов дегустацией вин также являются туристическими объектами. Но это ещё не всё. Есть более привлекательные объекты туризма, которые можно разглядеть с круизного судна. Этими объектами являются замки, крепости, башни, церковные строения, монументы, памятники, приметные здания, и тому подобное.

См. также 
 Канал Донзер — Мондрагон

Примечания

Литература 
 

 
Реки, впадающие в Средиземное море
Реки Швейцарии
Реки Оверни — Роны — Альп
Реки Прованса — Альп — Лазурного Берега
Реки Окситании